Kruppach heißen Ortsteile in Bayern:

 Kruppach (Engelthal), Gemeindeteil und Dorf von Engelthal, Landkreis Nürnberger Land
 Kruppach (Mühlhausen), Gemeindeteil und Dorf von Mühlhausen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

Siehe auch:

 Grubbach
 Kroppach